John H. Moffitt (1843–1926) – amerykański wojskowy i polityk
 John F. Moffitt (1940–2008) – amerykański historyk sztuki i artysta
 John Moffitt (ur. 1980) – amerykański lekkoatleta
 John Moffitt (ur. 1986) – amerykański futbolista
 John Moffitt – amerykański reżyser telewizyjny